Golf for damer under Sommer-OL 2020 finder sted den 4. august – 7. august 2021.

Turneringsformat 

Konkurrencen bliver afviklet efter de almindelige golfregler som et 72 hullers individuelt slagspil fordelt på 4 runder á 18 huller om dagen. Der deltager i alt 60 spillere, som er fordelt i henhold til oversigten nedenfor. Alle 60 spillere spiller alle 4 runder og der er ingen spiller, der bliver elimineret.

Deltagende nationer

Tidsplan

Resultater

Medaljefordeling

Referencer

Eksterne henvisninger 
https://www.igfgolf.org/olympic-games/tokyo-2020/

Damer